A  (IATA-légitársaságkód: , ICAO-azonosító: , Hívójel: ) egy  légitársaság. Székhelye , bázisrepülőtere .

Géppark

Statisztikák

Üzleti eredmények
Az információk forrása 2009-ből, 2013-ból és 2015-ből a Royal Jordanian Annual Report.

További információk

Források

Jordán cégek
1967-ben alapított légitársaságok